Plural de carena
Carenes de Can Turu
 Carrhenes, general de l'antiga Pàrtia